Hans Hörner ist der Name folgender Personen:

* Hans Hörner (Politiker) (1900–1960), deutscher Gärtner und Politiker
 Hans Hörner (Dirigent) (1903–1968), deutscher Dirigent